Antonio Rizzello, né le  à Männedorf, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière

En club 
Formé par le club de Rapperswil-Jona Lakers, il donne ses premiers coups de patin avec le club saint-gallois en LNA lors de la saison 2001-2002. Après cinq saisons avec le club de la Diners Club Arena, il rejoint l'Ilfis lors de la saison 2006-2007. Il reste une saison dans l'Emmental, avant de poser ses valises au HC Fribourg-Gottéron. Son séjour sur les bords de la Sarine dure lui aussi une saison.

Il revient alors dans la Cité des Knie, dans laquelle il évolue depuis la saison 2007-2008.

Lors de la saison 2010-2011, il écope de 10 matchs de suspension pour avoir donné un coup à la tête d'un arbitre lors d'une rencontre opposant les Rapperswil-Jona Lakers au HC Fribourg-Gottéron.

En 2015, malgré la relégation du club en LNB, il décide de continuer à jouer pour le club saint-gallois pour deux saisons supplémentaires.

En équipe de Suisse 
Antonio Rizzello a disputé les championnats du monde des moins de 18 ans en 2003, ainsi qu'aux championnats du monde junior en 2004.

Statistiques

En club 

||2001-2002 || SC Rapperswil-Jona ||  LNA
| 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan="2"|2002-2003 || SC Rapperswil-Jona ||  LNA
| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| SC Rapperswil-Jona U20 || Jr. Élites A
| 35 || 19 || 8 || 27 || 70 || 2 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
|rowspan="2"|2003-2004 || SC Rapperswil-Jona ||  LNA
| 32 || 1 || 1 || 2 || 10 || 8 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| SC Rapperswil-Jona U20 || Jr. Élites A
| 25 || 11 || 10 || 21 || 55 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || SC Rapperswil-Jona ||  LNA
| 44 || 5 || 2 || 7 || 14 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|rowspan="2"|2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 39 || 2 || 0 || 2 || 18 || 12 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| EHC Wetzikon || 
| 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
||2006-2007 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 36 || 3 || 5 || 8 || 42 || 14 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2007-2008 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 50 || 5 || 5 || 10 || 24 || 11 || 4 || 2 || 6 || 10
|-
||2008-2009 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 47 || 2 || 3 || 5 || 18 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2009-2010 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 50 || 5 || 5 || 10 || 14 || 7 || 1 || 1 || 2 || 18
|-
|2010-2011 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 40 || 4 || 11 || 15 || 22 || 10 || 4 || 1 || 5 || 4
|-
|2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 49 || 6 || 3 || 9 || 28 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 50 || 8 || 7 || 15 || 20 || 12 || 3 || 4 || 7 || 8
|-
|2013-2014 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 47 || 4 || 10 || 14 || 18 || 12 || 3 || 3 || 6 || 14
|-
|2014-2015 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 46|| 5 || 5 || 10 || 20 || 15 || 4 || 1 || 5 || 27
|-
|2015-2016 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNB
| 45 || 21 || 27 || 48 || 53 || 17 || 6 || 7 || 13 || 10
|-
|2016-2017 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNB
| 46 || 16 || 27 || 43 || 24 || 14 || 4 || 3 || 7 || 18
|-
|2017-2018 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNB
| 41 || 12 || 7 || 19 || 6 || 15 || 4 || 6 || 10 || 28 
|-
|2018-2019 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA
| 25 || 0 || 3 || 3 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2019-2020 || GCK Lions ||  LNB
| 43 || 6 || 13 || 19 || 16 || 	5 || 1 || 3 || 4 || 4

En équipe de Suisse 

|2003 || align="left"| CM -18 ans
| 6 || 3 || 3 || 6 || 6 || +3 || align="left"|
|-
|2004 || align="left"|CM Jr.
| 6 || 0 || 0 || 0 || 0|| -4 || align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance le 5 janvier 1985
Naissance dans le canton de Zurich
Sportif zurichois
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du GCK Lions